Ein Kaakmann ist

 die niederdeutsche Bezeichnung eines Büttels
 Kaakmann (Flensburg), die Flensburger Figur eines Büttels aus Kupfer, die auf dem Pranger auf dem Südermarkt stand, heute im Museumsberg Flensburg.
 Kaakmann (Tønder), die Tonderner Figur eines Büttels aus Holz, die auf dem Pranger stand, dessen Original heute im Museum steht und dessen Kopie auf dem Marktplatz der Kleinstadt steht.